Хио́ния Кузьми́нична Гу́сева (1881, Сызранский уезд Симбирской губернии, Российская империя — после 1919, РСФСР) — мещанка, последовательница Илиодора (Труфанова), исполнитель неудавшегося покушения на Григория Распутина.

Происхождение 
Родиной Хионии иногда указывают Сызрань, где она провела детство и молодость (район Закрымза), но в городских метрических книгах отсутствует запись о её рождении. Вероятно, родители перебрались в город, а отец, Кузьма Алексеевич Гусев, был определён в сызранские мещане и включён вместе с семьёй в приход Покровской церкви уже при её жизни.

Имя Хиония имеет греческое происхождение, переводится как «снежная» и, скорее всего, было дано в память о солунской христианской мученице IV века. Русская церковь отмечает её день 16 апреля — возможная дата рождения Хионии. В семье её также звали Евфимией.

Скорее всего, была в семье четвёртым или пятым ребёнком. Мать Марфа Петровна, братья Андрей и Симеон, сестры Прасковья и Пелагея.

В 1915 году Хионию описывали как худощавую женщину выше среднего роста. Её лицо было обезображено проваленным носом, что дало почву спекуляциям о её якобы прошлом проститутки и заражении сифилисом в публичном доме. Сама Хиония называла себя девственницей и объясняла, что в детстве её лечили от постоянной «ломоты в голове и ногах» и в 13 лет «испортили лекарствами». А по версии брата Андрея, сифилис передался Хионии от бабушки.

Биография

Переезд в Царицын 
Старшая сестра Прасковья в последние годы XIX века вышла замуж за мещанина из Царицына Григория Завороткова. Вместе с ней Хиония переехала в этот город (по её показаниям, в 1899 году), где некоторое время зарабатывала на жизнь шитьем шапок.

Дом Заворотковых располагался по адресу Балтийская, 3. Улица с постройками «частного сектора» и ныне существует в Центральном районе Волгограда. По соседству с ней прибывший в город в 1908 году влиятельный иеромонах черносотенных взглядов (Илиодор (Труфанов) основал Свято-Духов монастырь. Илиодор некоторое время жил в доме Заворотковых, Хиония стала его духовной дочерью. К тому времени она несколько лет прослужила келейницей в доме напротив сестры, где хозяйка Наталья Толмачева организовала своего рода частную православную общину:«Хиония Гусева была набожная, на религиозной почве начала проявлять признаки ненормального состояния. Однажды утверждала, что Илиодор приедет в дом Толмачёвой на паре лошадей, запряжённых в автомобиль. Зажгла в доме все лампадки, а затем ночью будила Толмачёву и Пуцкину встречать Илиодора. В другой раз выгоняла из дому Марию Завороткову, говоря, что в последнюю вселился бес»

Покушение на Распутина 
Амбициозный Илиодор, позволявший себе не выполнять указания Синода и причастный к отставке саратовского губернатора Сергея Татищева, в результате ссоры с Григорием Распутиным в 1912 году был изгнан из Свято-Духова монастыря, порвал с православием и удалился в родной хутор Большой станицы Мариинская. Хиония дважды посещала его, а Илиодор не упускал случая разоблачать своего обидчика в разговорах:«Илиодор стал называть его лжепророком, развратником. Всё это сильно действовало на испытуемую. Ей стало казаться, что неправда царит на земле, она перестала ходить в церковь, поститься, молиться. Однажды после прочитанной газетной статьи о Распутине она решила отомстить за Илиодора, вообще за всех обманываемых и обесчещенных».

Сохранились и воспоминания самого Илиодора о реакции Хионии на его рассказы:
Она часто прерывала мои речи и горячо-горячо говорила: "Дорогой батюшка! Да Гришка-то настоящий дьявол. Я его заколю, как пророк Илья, по велению Божию, заколол 450 ложных пророков Вааловых! А Распутин ещё хуже их.

16 июня (старый стиль) 1914 года Хиония прибыла в родное село Распутина Покровское Тобольской губернии, где он в тот период находился. При женщине был кинжал, «купленный за три рубля на толкучке в Царицыне, у неизвестного черкеса или армянина». Несколько дней она выслеживала Распутина возле его дома, а 29 июня совершила попытку убийства:«Вчера днём, после обеда, увидела Григория Распутина; он шёл домой, и я повстречала его у ворот; под шалью у меня был спрятан кинжал. Ему я не кланялась. Один раз его этим кинжалом ударила в живот, после чего Распутин отбежал от меня. Я за ним бросилась, чтобы нанести смертельный удар, но он схватил лежащую на земле оглоблю и ею ударил меня по голове, отчего я тотчас упала на землю».

Подбежавшие прохожие схватили Хионию, связали ей руки и отвели в полицейский участок. На допросе женщина дала признательные показания и высказала сожаление, что не смогла довести убийство до конца. Её отправили для освидетельствования в Томскую окружную лечебницу для душевнобольных.

В психиатрической лечебнице 
В ходе судебно-медицинской экспертизы врачи не обнаружили у Хионии «следов выраженного душевного расстройства», но отметили «явное возбуждение» при разговорах на религиозные темы, предупредив, что оно «может при известных обстоятельствах перейти в патологический аффект». Врачи рекомендовали содержать Хионию «в специальном психиатрическом заведении».

Официальное освидетельствование прошло 24 февраля 1915 года в зале Тобольского окружного суда. Мнения специалистов разделились, два из трёх экспертов пришли к выводу, что Хиония во время нападения на Распутина находилась «в ненормальном истерическом состоянии, но с сознанием своего поступка», третий доктор определил «болезненное состояние». Суд постановил оставить Гусеву в лечебнице:

В больнице Хиония провела больше двух лет, находясь в центре внимания местного контингента:«Испытуемая охотно говорит о своём преступлении, заметно рисуясь, бравируя. У неё вырываются такие выражения, что она теперь „герой на всю Россию“. Испытуемая любит собирать вокруг себя кружок слушателей из больных и других испытуемых, старается играть первую роль, обращается от имени других с разными просьбами. В разговоре, манере держать себя, заметны кокетливость, манерничанье».

Лечащий врач Иванов продолжал называть Хионию «душевно здоровой», но судебные власти не спешили изменять её участь.

В первый же месяц после Февральской революции, 27 марта 1917 года Хиония была выпущена из больницы и отправлена на свободу по личному распоряжению министра юстиции Александра Керенского, ещё при жизни Распутина публично называвшего его «презренным Гришкой».

Покушение на Патриарха Тихона 
29 июня 1919 года на паперти храма Христа Спасителя было совершено покушение на Патриарха Тихона. После совершения в храме литургии он был ранен ножом. Широко тиражируется причастность к покушению Хионии, тем не менее совершила его её сестра Пелагея. Советский суд признал покушавшуюся психически невменяемой. Согласно статье в газете «Революция и Церковь», Пелагея Гусева имела политическую судимость, была матерью двоих красноармейцев.

Достоверных сведений о дальнейшей жизни Хионии Гусевой не имеется.

Примечания 

Персоналии:Волгоград
Душевнобольные
Покушавшиеся на убийство
Убийство Григория Распутина